Hilderthorpe bezeichnet Orte:
 Hilderthorpe (Yorkshire) in England
 Hilderthorpe (Neuseeland) in Neuseeland